Чабанское — название населенных пунктов:

Россия 
 Чабанское — исчезнувшее село в Раздольненском районе Республики Крым.

Украина 
 Чабанское — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

См. также 
 Чабан
 Чабанский